Federico Borromeo peut désigner deux cardinaux italiens de la famille Borromeo :
 Federico Borromeo (1564-1631), créé cardinal par le pape Sixte V en 1587 ; 
 Federico Borromeo (1617-1673), créé cardinal par le pape Clément X en 1670.